Grand Prix Włoch 1972 (oryg. Gran Premio d'Italia) – 10. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1972, która odbyła się 10 września 1972, po raz 23. na torze Monza.

43. Grand Prix Włoch, 23. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja

Uwagi 
 Najszybsze okrążenie: Jacky Ickx – 1:36.3

Włochy
1972
1972 we Włoszech